Alphonse Bertillon – criminologo francese
 Jacques Bertillon – statistico francese
 Louis-Adolphe Bertillon – statistico, medico e antropologo francese